Estación El Tejar o Estación de El Tejar puede referirse a:
 Estación El Tejar, una estación de ferrocarril abandonada de la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 Estación El Tejar, una estación de ferrocarril abandonada de Cercanías Madrid (España).